Двужильный — фамилия; имеет женскую форму Двужильная.
 Двужильный, Юрий Михайлович (1919—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир батальона, капитан.
 Двужильная, Нина Михайловна — советский учёный-углехимик, лауреат Сталинской премии.